Ernst II van Zwaben, hertog van 1015-1030
Ernst IV van Brunswijk-Osterode, hertog (1518-1567)
Ernst II van Brunswijk-Lüneburg, hertog (1564-1611)
Ernst II van Saksen-Hildburghausen, hertog van 1680-1715
Ernst II van Saksen-Gotha-Altenburg, hertog van 1772-1804
Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, hertog van 1844-1893
Ernst II van Saksen-Altenburg, hertog van 1908-1918
Ernst II van Mansfeld, graaf (Vorderortische linie)